El término Katanga puede referirse a:

 Katanga, provincia desaparecida de la República Democrática del Congo.
 Estado de Katanga, territorio secesionista ubicado en la provincia homónima.
 Alto Katanga, provincia de la República Democrática del Congo.
 (1817) Katanga, asteroide del cinturón principal.
 Franco de Katanga, moneda del Estado secesionista de Katanga.
 Cruz de Katanga, objetos rituales de la región homónima.
 Meseta de Katanga, en la República Democrática del Congo.